Tiros peut renvoyer à :
 Tiros, municipalité brésilienne
  (Satellite d'observation télévision infrarouge), famille de satellites météorologiques ;
 TIROS-1, premier satellite de cette famille.

Sigle de 5 caractères